

Усково — село, Китмановський район, Алтайський край
 Усково — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Усково — присілок, Шарканський район, Удмуртія